La Magdeleine puede referirse a:

 La Magdeleine, población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente
 La Magdeleine, localidad italiana de la provincia de Valle de Aosta